Кравани — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.
 Кравани — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.
 Кравани-над-Дунаєм — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.